Рольф Экманис (; ), также известен под псевдонимом Марис Рауда, ; 10 февраля 1929, Рига, Латвия — 12 января 2017, США) — латышский литератор и писатель, американский и латвийский ученый, филолог, журналист и общественный деятель. Доктор филологических наук. Иностранный академик Академии наук Латвии. Кавалер Ордена Трёх звёзд.

Биография 
Родился в семье чиновника. Родители были родом из Каунаса, мать литовка. Окончил Рижскую 4-ую начальную школу, в то время руководителем школы был офицер времён борьбы за освобождение Латвии Петерис Брейкш. Интерес к языку и литературе в детстве привила мать Франциска.

В 1945 году вместе с семьёй эмигрировал в Германию. Учился в гимназии Аускла в Аугсбурге.

В 1950 году переехал в США. С 1951 по 1953 год — переводчик армии США во время Корейской войны. Учился в Висконсинском университете, докторскую диссертацию защитил в Индианском университете. Затем преподавал в различных университетах США.

В связи с работой на радио «Свободная Европа» считался в Латвийской ССР персоной нон грата. В 1990 году впервые после эмиграции посетил Латвию.

Член Союза писателей Латвии с 2002 года.

Литературная деятельность 
Свою первую публикацию на латышском языке «Jaunā inteliģence nepadodas» издал в 1958 году в журнале «Jaunā Gaita». С этого года начинается плодотворная работа с журналом. Публикует анализ литературы советского периода и балтийских стран. Печатаются рассказы, отчеты и книги на латышском, английском и немецком. В 1999 году назначен главным редактором «Jaunās Gaitas». С 1975 по 1990 год — редактор журнала Союза свободных латышей «Латвия Сегодня» («Latvija Šodien»).

С 1960 по 1963 год — руководитель отдела рецензий книг издания The Baltic Review. Публиковался в таких изданиях, как «Akadēmiskā Dzīve», «Latvija Šodien», «Acta Baltica», «Books Abroad», «Journal of Baltic Studies» и др.

С 1980 по 1991 год работал под псевдонимом Марис Рауда ().

С 1980 по 1991 год руководил ежегодным собранием рассказов «Latvija šodien».

Являлся активным пропагандистом латышской литературы. Читал лекции и рефераты по латышской литературе в США, Швеции, Германии и Швейцарии. Был одним из основателей в Аризоне группы вечерних чтений и дискуссий латышских книг.

Опубликовал более 300 статей и рецензий. Авто нескольких книг и монографий, таких как:
 Sowjetische Schriftsteller in der Sowjetunion und ihre literarische Tätigkeit seit 1940
 Latvian Literature under the Soviets 1940—1975
 Die Literatur in Lettland in den 60en und 70en Jahren

Научная деятельность 
В 1957 году защитил магистерскую диссертацию «Вилис Лацис как советский писатель» ().

В 1966 году подготовил диссертацию на соискание докторской степени в Университете Индианы — «The relation between Soviet Russian and Soviet Latvian literatures 1940—1960» (Взаимосвязь советской русской и советской латышской литературы 1940—1960 годов).
Эта научная работа стала одним из наиболее серьёзных научно-исследовательских источников по латышской литературе на Западе времён «Холодной войны». Монография была удостоена премии им. Кришьяниса Барона.

С 1970 по 1980 годы являлся профессором славистики и балтистики в Аризонском университете.

Радио 
Продолжительное время работал на радио «Свобода — Свободная Европа». С 1990 по 1993 год — корреспондент на радио, одновременно управляющий редакцией на латышском языке. Открыл бюро радиостанции в Риге, первое подобное бюро в СССР.

Подготовил обзор «Международное радиовещание на латышском языке второй половины 20-го века» (опубликован в «Jaunajā Gaitā» в 2003 году).

Награды и звания 
Кавалер Ордена Трёх звёзд 4 степени (1999). В 2015 году был удостоен награды  Всемирного союза свободных латышей.

Примечания

Ссылки 
 Dr. philol. I. Bērsons Latviešu kultūras vēstnesis pasaulē − Rolfs Ekmanis , Jaunā Gaita ; март 2009 г.
 Биография на сайте la.lv 
 2015. GADA PBLA BALVA PIEŠĶIRTA LITERATŪRZINĀTNIEKAM ROLFAM EKMANIM
 На сайте latvijaslaudis.lv
 Par diplomiem Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekļiem  Latvijas Vēstnesis  22.06.2000., Nr. 236/239 (2147/2150)

Радиожурналисты
Военные переводчики
Члены Союза писателей Латвии